Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Alessandria
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Asmara
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Concadirame, nel comune di Rovigo
Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Fiumefreddo di Sicilia
Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Mesola
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Mottola
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Ozieri
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Polesella
Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Roveredo, nel comune di Pocenia
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Viggiù
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario – chiesa di Monfalcone

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna del Rosario